Say So – album dei Bent Knee del 2016
 Say So – singolo di PJ Morton e JoJo del 2019
 Say So – singolo di Doja Cat del 2020
 Say So – singolo di Masked Wolf del 2021